Millac (Dordogne), een plaats in de gemeente Pechs-de-l'Espérance in het Franse departement Dordogne
Millac (Vienne), een gemeente in het Franse departement Vienne